L'Aleatico di Gradoli liquoroso riserva è un vino DOC la cui produzione è consentita nella provincia di Viterbo.

Caratteristiche organolettiche 
colore: rosso granato più o meno intenso, tendente talvolta all'arancione con l'invecchiamento
odore: aromatico, caratteristico dell'invecchiamento in botte di rovere
sapore: pieno, dolce più o meno tannico, armonico, gradevole

Storia

Abbinamenti consigliati

Produzione 
Provincia, stagione, volume in ettolitri
 nessun dato disponibile

Vini DOC della provincia di Viterbo
Vini DOC e DOCG prodotti con uva Aleatico
Gradoli